Чикимула — топоним.

 Чикимула (город) — город в Гватемале.
 Чикимула (департамент) — департамент Гватемалы.